DVP kan syfta på:

 DVP – ett nationalliberalt parti under Weimarrepublikens tid 1918-1933 i Tyskland, se Deutsche Volkspartei
 DVP –  ett liberalt parti och finns idag kvar under namnet FDP/DVP, se Demokratische Volkspartei

Se även
 DtVP – ett socialliberalt parti 1868-1910 i Kejsardömet Tyskland, se Deutsche Volkspartei (1868-1910)
 DVLP –  militaristiskt och nationalistiskt parti grundat 1917, se  Deutsche Vaterlandspartei